

Događaji
 Na feničko prijestolje u gradu Tiru dolazi Hiram I.

Rođenja

Smrti